Steven Ciceron este un actor, producător și regizor american. A jucat în peste 45 de filme și emisiuni (16 filme, 10 emisiuni TV, 13 spectacole de teatru etc.).

În prezent, acționează în sitcom-ul Mark’s Place în rolul Blake Penningtone.

Biografie 
Steven Ciceron s-a născut în Los Angeles, California, SUA.

A absolvit Colegiul Wagner cu o diplomă de licență în psihologie și afaceri. Apoi, Ciceron a obținut o diplomă de master în psihologie de consiliere de la Universitatea din Virginia.

Carieră 
Din 1986, Steven Ciceron a lucrat ca asistent director la Universitatea și Spitalul Temple timp de 4 ani.

Din 1996, Ciceron a lucrat ca director al Global Strategic Sourcing în Bristol-Myers Squibb Company timp de 16 ani.

Ciceron a lucrat ca psiholog clinic înainte de începerea carierei sale de actorie în 2010 cu uniunea SAG-AFTRA.

Actorie 
În cursul carierei sale de actorie din 2010, Steven Ciceron a avut roluri de medic, judecător, avocat, polițist, tată, soț, personaj istoric, tocilar și ticălos psihopat.

Proiecte

Filme și seriale 

 Display
 Rasputin’s Curse
 The Happy Hooligans Film Series

 The One Year Pact

 The Glorification of Gwen   
 Therefore I Am       
 Pass The Salt 
 The Assumptions
 Circus of Death     
 Her Own Demons

 End of Fun 
 Captured
 Creed
 Blur
 C Street
 Rose England

Seriale TV 

 Mark’s Place 
 Always Here 
 Blue Bloods
 Who’s Lived In My House 
 Philadelphia: Great Experiment 
 Do No Harm
 The Haunting 
 Vinyl 
 Genealogy Road Show 
 Sorry For Your Loss

Teatru 

 The Bad Seed (Roebuck Theatre, NYC)
 Guys and Dolls (York Theater, NYC)
 Enemy of the People (The Anteaus Co., Los Angeles)
 42nd Street (Kentwood Players, Los Angeles)
 The Drowsy Chaperone (Desert Theater, Palm Spring)
 Jekyll & Hyde (Palm Canyon Theater, Palm Spring)
 Footloose (Palm Canyon Theater, Palm Spring)
 Anything Goes (Footlighters Theater, Philadelphia)
 Thoroughly Modern Millie (Bridge Theater, Philadelphia)
 Bye Bye Birdie (Walnut Theater, Philadelphia)
 Matilda
 Amadeus
 An Enemy of the People

Premii 
Steven Ciceron a fost recunoscut ca cel mai bun actor într-un film independent de către CV Indie Film Awards de 3 ori.

Linkuri externe 

 Site oficial
 Steven Ciceron pe IMDb
 Steven Ciceron pe LinkedIn

Referințe 
Actori de film americani